Kalifatet kan syfta på:

 Rashidunkalifatet – det första kalifatet 632–661
 Umayyadiska kalifatet – ett kalifat under den arabisk klan av stammen Qureish 661–750
 Abbasidkalifatet – en kalifdynasti i Bagdad 750–1258
 Mamluksultanatet (Kairo) – ett rike i Nordafrika och Mellanöstern under senmedeltiden 1250–1570
 Kalifatet Córdoba – ett kalifat som regerade det islamiska Spanien (al-Andalus) och delar av Nordafrika (Maghreb) från staden Córdoba 929–1031
 Fatimidiska kalifatet – ett kalifat i Nordafrika 909–1171

Se även
 Kalifat – de muslimska riken som styrdes av en kalif